Oscar Wennersten kan syfta på:

* Oscar Wennersten (1868–1922), svensk skriftställare och folkspelsförfattare
 Oscar Wennersten (1867–1931), svensk arkeolog, arkivarie och författare